Malychin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Michailowitsch Malychin (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Igor Wassiljewitsch Malychin (* 1969), ukrainisch-russischer Eishockeyspieler
 Wladyslaw Malychin (* 1998), ukrainischer Stabhochspringer